

Глинське — село, Режівський міський округ, Свердловська область

Глинське — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Глинське — село, Вінницька область, Немирівський район
 Глинське — село, Полтавська область, Полтавський район
 Глинське — село, Харківська область, Ізюмський район
 Глинське — село, Чернігівська область, Прилуцький район

Див. також 
 Глинськ
 Глинський
 Глинсько